Прилепский — населённый пункт, фамилия:

 Прилепский — посёлок в Новосильском районе Орловской области России.
 Прилепский, Валентин Васильевич (1946—2019) — советский футболист.

Другое 
 Прилепский сельсовет — муниципальное образование в Конышёвском районе Курской области России.
 Прилепский сельсовет — упразднённый сельский Совет на территории Смолевичского района Минской области Белоруссии.
 Прилепский заказник — республиканский ландшафтный заказник в Минской области Белоруссии
 Прилепский конный завод — племенное коневодческое хозяйство в Тульской области России.
 Прилепский табачный комбинат — македонская табачная компания.

См. также 
 Прилепское сельское поселение — муниципальное образование в Залегощенском районе Орловской области.
 Прилепское королевство — государство, возникшее в Македонии в конце XIV века.

Примечания